În fonetică, consoana africată uvulară sonoră este un sunet consonantic care apare în unele limbi. Simbolul său fonetic este .

Perechea surdă a acestui sunet este consoana africată uvulară surdă .

Africată uvulară sonoră, Consoană